Тадахико Уэда (; ) — японский футболист. Выступал за сборную Японии.

Клубная карьера 
После окончания университета Хосэй в 1970 году Уэда стал игроком «». И в первом же сезоне был включен в символическую сборную чемпионата. Но после этого провел в команде всего три года и завершил карьеру. За это время провел 60 матчей и забил 25 голов в чемпионате.

Карьера в сборной 
2 августа 1970 года Уэда дебютировал за сборную Японии в матче против Южной Кореи. В декабре он был вызван в национальную команду на Летние Азиатские игры 1970 года. Он играл в матчах квалификации на летние Олимпийские игры 1972 года. Встреча с Малайзией стала его последней игрой за Японию. Всего Уэда провел 13 игр и забил 7 голов, завершив выступления в 1971 году.

15 апреля 2015 года Уэда умер от рака легких в возрасте 67 лет.

Достижения

Личные 
 Символическая сборная JSL D1: 1970

Статистика

В сборной

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Japan National Football Team Database

Футболисты Японии
Игроки сборной Японии по футболу
Игроки ФК «Ниппон Стил Явата»
Выпускники Университета Хосэй